6-й розыгрыш мужской волейбольной Евролиги — международного турнира по волейболу среди мужских национальных сборных стран-членов ЕКВ — прошёл с 5 июня по 19 июля 2009 года в 32 городах 12 стран с участием 12 команд. Финальный этап был проведён в Портимане (Португалия). Победителем турнира стала сборная Германии.

Команды-участницы 
Австрия, Белоруссия, Бельгия, Великобритания, Германия, Греция, Испания, Португалия, Румыния, Словакия, Турция, Хорватия.

Система проведения розыгрыша 
Соревнования состояли из предварительного и финального этапов. На предварительном этапе 12 команд-участниц были разбиты на три группы. В группах команды играли с разъездами в два круга спаренными матчами. Победители групповых турниров и сборная Португалии (хозяин финала) вышли в финальный этап и по системе плей-офф разыграли призовые места.

Предварительный этап

Группа А 

5—6 июня.  Вальядолид.
 Испания — Великобритания 3:0 (25:23, 25:23, 25:16); 3:1 (25:12, 25:21, 23:25, 25:20).

6—7 июня.  Анкара.
 Турция — Хорватия 3:0 (25:12, 25:19, 25:17); 3:1 (25:18, 21:25, 25:14, 25:22).

12—13 июня.  Мурсия.
 Испания — Турция 3:1 (25:20, 23:25, 25:17, 25:18); 3:1 (25:15, 22:25, 25:20, 25:19).

13—14 июня.  Эдинбург.
 Великобритания — Хорватия 3:0 (25:16, 25:22, 25:23); 3:1 (24:26, 25:18, 25:16, 25:18).

20—21 июня.  Осиек.
 Хорватия — Испания 0:3 (22:25, 24:26, 14:25); 0:3 (18:25, 13:25, 22:25).

20—21 июня.  Амасья.
 Турция — Великобритания 3:0 (25:14, 25:16, 25:20); 3:1 (31:29, 25:27, 25:22, 25:10).

26—27 июня.  Мадрид.
 Испания — Хорватия 3:1 (21:25, 25:17, 25:14, 25:17); 3:1 (24:26, 25:19, 25:16, 25:22).

27—28 июня.  Норидж.
 Великобритания — Турция 1:3 (25:21, 18:25, 21:25, 17:25); 0:3 (28:30, 23:25, 20:25).

4—5 июля.  Ыспарта.
 Турция — Испания 2:3 (25:22, 20:25, 25:20, 25:27, 11:15); 2:3 (25:23, 20:25, 23:25, 25:18, 13:15).

4—5 июля.  Дарувар.
 Хорватия — Великобритания 0:3 (23:25, 18:25, 23:25); 2:3 (21:25, 25:22, 22:25, 25:19, 9:15).

11—12 июля.  Дарувар.
 Хорватия — Турция 1:3 (26:24, 22:25, 20:25, 26:28); 0:3 (18:25, 17:25, 18:25).

11—12 июля.  Шеффилд.
 Великобритания — Испания 0:3 (20:25, 20:25, 22:25); 0:3 (18:25, 16:25, 15:25).

Группа В 

5—6 июня.  Кастория.
 Греция — Бельгия 1:3 (22:25, 33:35, 25:23, 9:20, 23:25); 3:2 (25:15, 19:25, 21:25, 25:23, 15:11).

6—7 июня.  Констанца.
 Румыния — Германия 3:2 (25:15, 22:25, 25:27, 25:18, 19:17); 1:3 (22:25, 25:19, 19:25, 23:25).

12—13 июня.  Кортрейк.
 Бельгия — Германия 2:3 (25:22, 18:25, 23:25, 25:22, 12:15); 3:2 (22:25, 25:19, 18:25, 25:20, 15:13).

13—14 июня.  Каламата.
 Греция — Румыния 3:0 (25:15, 25:23, 28:26); 3:2 (23:25, 25:18, 25:22, 22:25, 15:11).

20—21 июня.  Бремен.
 Германия — Греция 3:0 (25:20, 25:17, 25:22); 3:0 (25:16, 25:21, 25:20).

20—21 июня.  Констанца.
 Румыния — Бельгия 1:3 (16:25, 21:25, 25:21, 26:28); 3:2 (25:22, 25:27, 22:25, 25:23, 15:6).

26—27 июня.  Лёвен.
 Бельгия — Румыния 3:0 (25:22, 25:20, 25:22); 3:0 (25:22, 25:19, 29:27).

26—27 июня.  Ламия.
 Греция — Германия 1:3 (20:25, 27:25, 25:27, 17:25); 3:1 (18:25, 25:20, 25:20, 25:23).

4—5 июля.  Констанца.
 Румыния — Греция 3:2 (29:27, 20:25, 18:25, 25:21, 15:9); 3:2 (18:25, 25:21, 24:26, 26:24, 19:17).

4—5 июля.  Дюрен.
 Германия — Бельгия 3:0 (25:23, 25:19, 25:18); 2:3 (21:25, 25:19, 25:19, 15:25, 10:15).

10, 12 июля.  Мерксем (10), Руселаре (12).
 Бельгия — Греция 3:2 (23:25, 25:13, 25:20, 21:25, 15:11); 3:0 (25:21, 27:25, 25:13).

11—12 июля.  Бамберг.
 Германия — Румыния 3:1 (25:18, 25:19, 23:25, 25:18); 3:0 (25:19, 25:20, 25:16).

Группа С 

5—6 июня.  Попрад.
 Словакия — Португалия 3:0 (25:16, 25:20, 25:23); 3:0 (25:21, 25:20, 25:20).

5—6 июня.  Вена.
 Австрия — Белоруссия 3:1 (22:25, 25:18, 25:20, 25:21); 2:3 (25:23, 16:25, 28:26, 22:25, 13:15).

13—14 июня.  Могилёв.
 Белоруссия — Австрия 3:1 (25:18, 24:26, 25:17, 25:21); 3:1 (25:22, 25:18, 20:25, 25:20).

13—14 июня.  Коимбра.
 Португалия — Словакия 3:0 (25:19, 25:20, 25:20); 1:3 (24:26, 12:25, 25:18, 22:25).

19—20 июня.  Штайр.
 Австрия — Португалия 3:0 (26:24, 25:21, 25:16); 1:3 (26:24, 24:26, 19:25, 18:25).

20—21 июня.  Могилёв.
 Белоруссия — Словакия 3:2 (25:17, 20:25, 19:25, 25:23, 15:10); 0:3 (18:25, 18:25, 18:25).

27—28 июня.  Пезу-да-Регуа.
 Португалия — Австрия 3:0 (25:23, 25:21, 25:17); 3:0 (25:14, 25:23, 25:20).

27—28 июня.  Гуменне.
 Словакия — Белоруссия 3:0 (25:15, 25:17, 25:23); 3:0 (25:20, 25:12, 25:21).

3—4 июля.  Гуменне.
 Словакия — Австрия 3:0 (25:16, 25:15, 25:15); 3:0 (25:20, 25:19, 25:19).

4—5 июля.  Гуарда.
 Португалия — Белоруссия 3:2 (26:24, 22:25, 19:25, 26:24, 21:19); 3:0 (25:20, 25:20, 25:16).

10—11 июля.  Санкт-Антон-ам-Арльберг.
 Австрия — Словакия 3:0 (25:18, 25:19, 25:19); 1:3 (19:25, 27:25, 20:25, 23:25).

11—12 июля.  Могилёв.
 Белоруссия — Португалия 3:0 (25:21, 25:18, 25:17); 3:0 (25:16, 28:26, 25:20).

Финальный этап 
 Портиман

Полуфинал 
18 июля
 Испания — Словакия 3:1 (12:25, 27:25, 30:28, 25:19)
 Германия — Португалия 3:0 (26:24, 25:20, 25:23)

Матч за 3-е место 
19 июля
 Португалия — Словакия 3:0 (25:20, 25:23, 25:21).

Финал 
19 июля
 Германия — Испания 3:2 (25:20, 21:25, 25:20, 17:25, 15:7).

Итоги

Положение команд

Призёры 
  Германия: Дирк Вестфаль, Себастиан Шварц, Георг Вибель, Маркус Бёме, Йохен Шёпс, Мануэль Рике, Фердинанд Тилле, Роберт Кромм, Макс Гюнтор, Ойген Бакумовски, Патрик Штойервальд, Георг Грозер. Главный тренер — Рауль Лосано.

  Испания: Ибан Перес Мансанарес, Франсиско Родригес Эррера, Гильермо Эрнан Руперес, Альберто Салас дель Амо, Хосе Алексис Валидо Морено, Мигель Анхель Фаласка Фернандес, Хулиан Гарсия Кастро, Марлон Рафаэль Паларини, Исраэль Родригес Кальдерон, Серхио Нода Бланко, Густаво Сауседо Гарсия, Мануэль Паррес Моралес. Главный тренер — Хулио Веласко.

  Португалия: Андре Рейш Лопеш, Жуан Карлуш Малвейру, Марку Эван Феррейра, Карлуш Фидалгу, Тьягу Виолаш, Эден Секейра, Жуан Мигел Жозе, Валдир Секейра, Флавиу Родолфу Круш, Руй Антониу Сантуш, Иву Касаш. Главный тренер — Хуан Диас.

Индивидуальные призы 
 MVP:  Йохен Шопс
 Лучший нападающий:  Йохен Шопс
 Лучший блокирующий:  Георг Грозер
 Лучший на подаче:  Валдир Секейра
 Лучший на приёме:  Андре Лопеш
 Лучший связующий:  Мигель Анхель Фаласка
 Лучший либеро:  Мартин Пипа
 Самый результативный:  Мартин Немец

Ссылки 
 Сайт ЕКВ  
 Архив волейбольных результатов

Волейбольная Евролига
Евролига